Maryville ist der Name mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:

 Maryville (Alabama), im Etowah County
 Maryville (Illinois), im Madison County
 Maryville (Iowa), im Fayette County
 Maryville (Missouri), im Nodaway County
 Maryville (South Carolina)
 Maryville (Tennessee), im Blount County
 Maryville Township,  im Rolette County, North Dakota

in Australien:
 Maryville (New South Wales)

Sonstiges:
 Maryville University in St. Louis, Missouri

Siehe auch:
 Marysville